21-й Вьетнамский кинофестиваль — кинофестиваль, организованный Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, проходивший с 23 по 27 ноября 2019 года в провинции Бариа-Вунгтау, Вьетнам.

До начала конкурса оргкомитет фестиваля заявил, что не ставит себе целью обязательно вручить «Золотой лотос», он будет вручён только если будет представлен действительно достойный фильм. Когда награду получил фильм «Шонгланг», критики отметили, что жюри в этом году постаралось выбрать качественное кино, а не поддержать в прокате развлекательный фильм, как это было в 2017 году.

Награды

Художественные фильмы

Документальные фильмы

Научные фильмы

Мультфильмы

Примечания 

Кинофестивали Вьетнама